Rosa 'Morden Blush' — современный зимостойкий сорт роз класса Шрабы. Ранее ошибочно классифицировался как Альба.

Биологическое описание 

Высота куста 75—120 см, ширина 50 см.

Листья средних размеров, зелёные, матовые.

Цветки махровые, светло-розовые, к краям светлеют до кремово-белого. Аромат мягкий.

Цветение непрерывное.

В культуре 

Зоны морозостойкости: от 2b до более тёплых.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням очень высокая. По данным Монреальского ботанического сада, это один из выдающихся сортов по сопротивляемости таким заболеваниям, как чёрная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина (уровень инфицированности от 0 % до 5 %).

Происхождение

Примечания 

Morden Blush